Долгиев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Долгиев, Адиль-Гирей Олмазович (ок. 1850—1903) — российский и ингушский общественный деятель и просветитель XIX века.
 Долгиев, Уциг Малсаг (1825—1857) — национальный герой ингушского народа.
 Долгиев, Хамзат (1992) — ингушский боец смешанных единоборств.